Кубок наций ОФК 1996 был третьим розыгрышем чемпионата Океании по футболу. Он не имел принимающей страны и прошёл в виде двухматчевых полуфиналов и двухматчевого финала (дома и в гостях) с ноября 1995 по ноябрь 1996 года.

Отборочный турнир 
Получили путёвки автоматически:
 ;
 ;

Кубок Меланезии 

  получили путёвку;

Кубок Полинезии 

  получили путёвку;

Полуфиналы 

  вышла в финал с суммарным счётом 3 — 0.

  вышла в финал с суммарным счётом 3 — 1.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок наций ОФК 1996 на RSSSF

1996 год в футболе
Кубок наций ОФК